Tenisowy turniej WTA Porsche Tennis Grand Prix 2008 odbył się w dniach 29 września – 5 października w Stuttgarcie na kortach twardych w hali. Pula nagród wyniosła 650 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2008 w tenisie ziemnym
2008